Вазген Христофорович Балаян (род. 21 апреля 1927, с. Гюнейчартар, НКАО СССР) — армянский и украинский писатель, журналист, общественный деятель, краевед, педагог, член Национального союза журналистов Украины.

Биография 
Родился в армянском селе Гюнейчартар, в Нагорном Карабахе. В возрасте 2-х лет остался без отца, воспитанием занимались бабушка и сестры. В 1941 году после начала Великой Отечественной войны поступает на учебу в фабрично-заводского училища в Баку, после чего возвращается в родное село и там заканчивает среднюю школу. В 1943 году переезжает в Куйбышев (Самара), где трудится на авиационном заводе.

В 1944 году переезжает в Степанакерт и поступает историко-литературный факультет, в Учительский институт (ныне Степанокертский педагогический университет). После завершения вуза остается в нем работать на кафедре литературы. В 1950 году поступает в Московский университет на исторический факультет. После окончания переезжает в Ереван, где он женится.

Сын. Балая́н Вале́рий Вазге́нович (род. 30 августа 1960) — российский и украинский кинорежиссёр и сценарист, член Союза кинематографистов РФ и Украины, член Союза журналистов РФ и Украины, член Гильдии кинодраматургов России, член Гильдии кинорежиссёров России.

В 1958 году переезжает в Сумы. С 1965—1987 года работает преподавателем политэкономии в Сумском кооперативном техникуме.

Творчество 
Вазген Балоян — автор десятков книг и большого количества статей на литературные, исторические, политические темы. Публиковался в армянской и украинской периодике.

Библиография 
Отдельные издания:

 «В семье вольной, новой …» / В. Х. Балаян. — Сумы: СПД; Казацкий вал, 2006. — 112 с.
 Истоки / В. Х. Балаян. — Сумы: Сумская областная типография; Казацкий вал, 2007. — 100 с.
 Украина — любовь моя / В. Х. Балаян. — Сумы: СПД; Казацкий вал, 2007. — 93 с.
 Рыцари духа / В. Х. Балаян. — Сумы: Мечта-1, 2008. — 120 с.
 Мой Геннадий Петров / В. Балаян. — Сумы: Мечта-1, 2008. — 64 с.
 Журналистские зарисовки / В. Х. Балаян. — Сумы: Мрия, 2011. — 56 с.
 Армения и Сумщина: прекрасные проявления дружбы. — Сумы: Мечта-1, 2013. — 198 с

Статьи в книгах, сборниках (некоторые):

 «Я так ненавижу гибких»: памяти Николая Данька / В. Балаян // Слобожанщина: альм. лет. Сумщины. Вып 6. — Сумы: Мечта-1, 2000. — С. 75-80.
 Без таких людей сердце бы зачерствело / В. Балаян // Слобожанщина: альм. лет. Сумщины. Вып. 7. — Сумы: Мечта-1, 2001. — С. 97-101.
 Слово о Довженко и Армению // Слобожанщина: альм. лет. Сумщины. Вып. 9. — Сумы: Мечта-1, 2004. — С. 119—121.
 Сосна на вершине: к 80-летию со дня рождения Николая Данько // Балаян В. «В семье вольной, новой …». — Сумы, 2006. — С. 67-69.
 Сумские писатели об Армении / В. Балаян // Балаян В. «В семье вольной, новой …». — Сумы, 2006. — С. 57-59.
 Без таких людей очерствела бы сердце: памяти Геннадия Петрова / В. Балаян // Балаян В. Украине — любовь моя. — Сумы: Сум. обл. типография; Казацкий вал, 2007. — С. 76.
 Близкий и родной: (воспоминания сумчанина-карабахцев о Николае Данька — поэта, публициста, гражданина) / В. Балаян // Балаян В. Истоки. — Сумы, 2007. — С. 90-92.
 Наш Юрий Царик / В. Балаян // Балаян В. Истоки. — Сумы, 2007. — С. 50-51.
 «Я так ненавижу гибких …»: памяти Николая Данька / В. Балаян // Балаян В. Украине — любовь моя. — Сумы: Сум. обл. типография; Казацкий вал, 2007. — С. 84-88.
 Поборница армяно-украинской дружбы: штрихи к портрету главного редактора газеты «Арагац» Жени Церунян // Слобожанщина: альм. лет. Сумщины. Вып. 13. — Сумы: мечта-1, 2008. — С. 111—113.
 Сыны Армении в боях за Сумскую / В. Балаян // Балаян В. Армения и Сумщина: прекрасные проявления дружбы. — Сумы: Мечта-1, 2013. — С. 14-18.
 Украина в творчестве писателей Арцахского края / В. Балаян // Балаян В. Армения и Сумщина: прекрасные проявления дружбы. — Сумы: Мечта-1, 2013. — С. 36-40.
 Большой Козар и армянская литература / В. Балаян // Слобожанщина: альм. лет. Сумщины. Вып. 18. — Сумы: Мечта-1, 2014. — С. 113—116.
 Тарас Шевченко и армянская литература // Украинский язык и литература в школе. — 1964. — № 3.
 Переводчик армянских поэтов: к юбилею П. А. Грабовского // Ленинская правда. — 1964. — 4 сент. — С. 3.
 На благо родной культуры // Литературная Украина. — 1964. — 11 окт.
 Армянские переводы Павла Грабовского // Литературная Армения. — 1965. — № 7.
 Шевченко и Налбандян // Ленинская правда. — 1965. — 8 сент. (№ 177). — С. 3.
 Большое и искреннее братство: 100 лет со дня рождения Ованеса Туманяна // Ленинская правда. — 1969. — 19 февр. — С. 3.
 Ему болела каждая рана // Родина. — 1969. — № 2.

Примечания 

Краеведы Украины
Журналисты Украины
Писатели Украины
Выпускники Арцахского государственного университета
Родившиеся в Мартунинском районе
Выпускники МГУ